Órbita — trajetória curva que um corpo percorre ao redor de um ponto, sob ação de uma força
Órbita (anatomia) — cavidade onde está inserido o olho e outras estruturas
Ação (matemática) — definição da matemática´
Órbita geoestacionária
Órbita terrestre baixa

Desambiguações de ciências